O Banco Halles foi um conglomerado estimulado a crescer no governo Médici (1969-1973).

O Halles não resistiu ao aperto monetário decretado pelo ministro Mário Henrique Simonsen (governo Geisel), sucessor de Delfim Netto, para conter os riscos de inflação gerados pela crise do petróleo de 1973.

O governo interveio em abril de 1974, disposto a não fazer concessões. Mas, no final de maio, acabou patrocinando a encampação do Halles pelo Banco do Estado da Guanabara (BEG).

Segundo o jornalista José Carlos de Assis, no livro A Chave do Tesouro, em junho o Banco Central do Brasil já havia gasto Cr$ 8 bilhões (cerca de US$ 1,2 bilhão pelo câmbio de 6 de junho de 1974) com a crise do Halles.

Em 1974, por decisão do governo federal, o Banco do Estado da Guanabara (BEG) incorporou o Banco Halles.

Ver também 

 Agropecuária Capemi
 Caso Araceli
 Caso Delfin
 Caso Lutfalla
 Domínio de Melchizedek
 Encol
 Polonetas
 Ronald Levinsohn
 Yellow Cake (livro)

Sociologia